Meunasah Alue (Jeunieb), een plaats in Indonesië
Meunasah Alue (Peudada), een plaats in Indonesië
Meunasah Alue (Tanah Pasir), een plaats in Indonesië
Meunasah Alue (Bandar Baru), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing